Adamówka (ukr. Адамівка) – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie brodzkim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Адамівка (Adamówka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon radziechowski